Астахново — название населённых пунктов в России:

 Астахново — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Астахново — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Астахново — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.